Klasyfikacja medalowa Olimpiady Letniej 1906 – zestawienie państw według liczby zdobytych medali podczas Olimpiady Letniej 1906. To międzynarodowe wydarzenie sportowe odbyło się w dniach 22 kwietnia do 2 maja 1906 w Atenach.

Linki zewnętrzne 
 

Olimpiada Letnia 1906
Listy sportowe - igrzyska olimpijskie